Elefant (Элефант) — написание слова «слон» на некоторых языках. Чаще всего имеется в виду:

 Elefant, или «Фердинанд» — немецкая САУ Второй мировой войны.
 Elefant — название острова Мордвинова на некоторых языках.

В музыке Elefant может означать:
 Elefant (группа) — американская инди-рок-группа.
 Elefant Records — испанский лейбл звукозаписи.
 Elefant Traks — австралийский лейбл звукозаписи.

См. также 
  (значения)
  (значения)